L57 peut faire référence à :

 HMS Limbourne (L57), un destroyer d’escorte de la Royal Navy ;
 HMS Black Swan (L57), un sloop de la Royal Navy ;
 Modifications de la peau dues à une exposition chronique aux rayonnements non ionisants, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres